Групоспецифічний компонент () – білок, який кодується геном GC, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 474 амінокислот, а молекулярна маса — 52 964.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину, вітаміном D. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Транспортні білки
Білки крові